Romm ist der Familienname folgender Personen:
 Michail Iljitsch Romm (1901–1971), russischen Filmregisseur
 Nic Romm (* 1974), deutscher Schauspieler
 Ronald Romm (* 1946), US-amerikanischer Trompeter

ROMM steht als Abkürzung für:
 Runs on my machine, Slangausdruck für Software (Läuft auf meinem Rechner)

RO-MM steht für:
 , ISO-3166-2-Code des rumänischen Kreises

Siehe auch:
 Romme
 Rom (Begriffsklärung)

Abkürzung